Con AMD Smart Access Memory, il canale dati viene ampliato per sfruttare tutto il potenziale della memoria GPU, utilizzando la larghezza di banda di PCI Express® per rimuovere i colli di bottiglia e aumentare le prestazioni.

Requisiti 
GPU:  Radeon RX6000 e 5000 Series

CPU:  Ryzen 5000 e 3000 Series

DRIVERS:  AMD Radeon Adrenaline 21.9.1 per Windows 11 e Windows10

SCHEDE MADRI:  AMD B550

Fonti 

 AMD Smart Access Memory by AMD
 AMD: supporto Smart Access Memory sulle Radeon RX 5000 con i nuovi driver by HDBlog pubblicato il 14 settembre 2021

AMD CPU e GPU lista 

AMD